Купата на УЕФА 2003/04 е 33-тото издание на този турнир.

Квалификационен кръг 
Първите срещи се състоят на 14 август, а реваншите са на 28 август 2003 г.

Първи кръг 
Първите срещи се играят на 24 септември, реваншите са на 15 октомври 2003 г.

Втори кръг 
Първите срещи се играят на 6 ноември, реваншите са на 27 ноември 2003 г.

Трети кръг 
Първите срещи се играят на 26 февруари, реваншите са на 3 март 2004 г.

Осминафинал 
Първите срещи се играят на 11 март, реваншите са на 25 март 2004 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се играят на 8 април, реваншите са на 14 април 2004 г.

Полуфинал 
Първите срещи се играят на 22 април, реваншите са на 6 май 2004 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2003/04
 Купа Интертото 2003

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2003/04

Лига Европа